Schoonhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Florens Schoonhoven (1594–1648), niederländischer Jurist und Dichter
 Henny van Schoonhoven (1970–2009), niederländischer Fußballspieler
 Jan Schoonhoven (1914–1994), niederländischer Künstler des Informel

Schoonhoven bezeichnet außerdem:
 Schoonhoven, Gemeinde und Kleinstadt in der niederländischen Provinz Südholland